K44, K-44 ou K.44 peut faire référence à :
 « Cibavit eos », une antienne (introit) pour chœur à quatre voix et orgue (K.44) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Hernie diaphragmatique, d'après la classification internationale des maladies ;
 K-44 Riazan, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Marine soviétique ;
 Sonate K. 44, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres